Permanent — збірка англійської групи Joy Division, яка була випущена 8 травня 1995 року.

Композиції 
 Love Will Tear Us Apart – 3:11
 Transmission – 3:34
 She's Lost Control – 3:58
 Shadowplay – 3:53
 Day of the Lords – 4:45
 Isolation – 2:53
 Passover – 4:44
 Heart and Soul – 5:48
 Twenty Four Hours – 4:26
 These Days – 3:27
 Novelty – 4:00
 Dead Souls – 4:53
 The Only Mistake – 4:13
 Something Must Break – 2:52
 Atmosphere – 4:10
 Love Will Tear Us Apart – 3:37

Учасники запису 
 Єн Кертіс — гітара
 Бернар Самнер — гітара
 Пітер Хук — барабани
 Стефен Морріс — бас-гітара

Джерела 
 
 Permanent 

Альбоми Joy Division
Англомовні музичні альбоми